Lacerta kulzeri är en ödleart som beskrevs av  Müller och WETTSTEIN 1932. Lacerta kulzeri ingår i släktet Lacerta och familjen lacertider.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 L. k. petraea
 L. k. kulzeri

Källor 

Lacertider
kulzeri